Trinculo steht für:

 Trinculo (Mond), einen Mond des Planeten Uranus
 einen Narren aus William Shakespeares Komödie Der Sturm